

Sigle
Central Business District – centro finanziario e commerciale di una città australiana.
Confederação Brasileira de Desportos – Confederazione sportiva brasiliana.
Convention on Biological Diversity – Convenzione sulla Diversità Biologica.
Can Be Deleted – indica un file che può essere cancellato

Chimica 
 CBD – cannabidiolo, principio attivo della cannabis

Codici 
 CBD – codice aeroportuale IATA della base aerea di Car Nicobar (India)
 cbd – codice ISO 639-3 della lingua carijona